

Patronyme 
Emanuele Coccia, philosophe italien
Maria Rosa Coccia, claveciniste et compositrice italienne 
Carlo Coccia, compositeur italien

Toponyme 
Ermitage Madonna di Coccia, ermitage catholique